Folgore – w języku włoskim "błyskawica" 
 Niszczyciele typu Folgore
 Macchi MC.202 Folgore
 Pułk Spadochroniarzy Arditi Folgore
 185 Dywizja Spadochronowa „Folgore”
 S.S. Folgore/Falciano – klub piłkarski